Geografia:
Mollet de Peralada, municipi de l'Alt Empordà.
Mollet del Vallès, municipi del Vallès Oriental.
Sant Joan de Mollet, municipi del Gironès.
 Esport:
CF Mollet UE
Mollet Hoquei Club
Club Bàsquet Mollet
Club d'Escacs Mollet
 Patrimoni
Menhir de Mollet